Lipsey est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1950), homme politique américain du Michigan
Charlene Lipsey (née en 1991), athlète américaine, spécialiste du 800m
Daryl Lipsey (né en 1963), joueur canadien de hockey sur glace
David Lipsey (né en 1948), journaliste et homme politique britannique
, réalisateur de télévision et film britannique
 (né en 1928), économiste canadien
 (1927-2016), journaliste et éditeur américain

Toponyme

, communauté de l'Illinois

Homonymie de patronyme